Franco Venturini – pianista e compositore italiano 
Franco Venturini – drammaturgo, regista, attore e sceneggiatore italiano